Die Liebe ist ein seltsames Spiel steht für:
 Die Liebe ist ein seltsames Spiel, deutschsprachige Coverversionen von Everybody’s Somebody’s Fool, Lied von Ace Adams, Regina Adams und Gladys Hampton (1949)
 Die Liebe ist ein seltsames Spiel (Film), spanisch-deutscher Film von Rafael Gil und Hans Grimm (1961)

Siehe auch:
 Liebe ist